Марте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марте, Джуди (род. 1983) — американская актриса доминиканского происхождения.
 Марте, Кетель (род. 1993) — доминиканский бейсболист.
 Марте, Старлинг (род. 1988) — доминиканский бейсболист.